Kalayaan ("libertad" en filipino), puede referirse a:

 Kalayaan, un municipio de la provincia de La Laguna, Filipinas.
 Kalayaan, un municipio de Palawan, Filipinas.
 Kalayaan, caridad del Reino Unido que apoya a trabajadores migrantes domésticos.